Jean-Pierre Hellebaut (né en 1967), champion de Scrabble belge, licencié en Suisse ;
Joseph Hellebaut (1842-1924), militaire et homme politique belge ;
Albert Hellebaut (1868-1951), militaire et homme politique belge ;
Tia Hellebaut (née en 1978), athlète belge.